Тур Эстонии () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая по территории Эстонии с 2013 года

История 
С начала 2000-х годов в конце мая в рамках Estonian Cycling Weekend проводились профессиональные однодневные гонки Гран-при Тарту и Гран-при Таллин — Тарту, и с 2005 года входившие в календарь Европейского тура UCI с категорией 1.1.

В результате объединения этих гонок в 2013 году был образован Тур Эстонии который сразу вошёл в календарь Европейского тура UCI с категорией 2.1. 

Маршрут гонки обычно состоит из двух этапов проходящих по дистанциям двух ранее проводимых Гран-при. На дебютном издании в 2013 года было добавлено два полуэтапа — групповой по Виймси и короткая индивидуальная гонка (фактически пролог) в Старом городе Таллинна. Пролог по Таллину (на этот раза на Певческом поле) снова был проведён в 2019 году.

В 2020 году гонка была отменена из-за пандемии COVID-19.

Классификации 
На гонке разыгываются следующие классификации:
 , с 2021  — Генеральная классификация
 , в 2016 и 2017  — Очковая классификация 
 , в 2016 и 2017  — Горная классификация
  — Молодёжная классификация
 Командная классификация по времени

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Эстонии на ProCyclingStats
 Тур Эстонии на Cycling Archives
 Тур Эстонии на CQranking
 Тур Эстонии на Memoire du cyclisme
 Тур Эстонии на Cycle Base

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года